Voetballer bij Feyenoord: Piet Smits (voetballer)
 Burgemeester van onder andere Esch en Liempde: Piet Smits (politicus)